Les  forment un  clade éteint de ptérosaures ornithocheiroïdes qui ont vécu au Crétacé, du Barrémien au Campanien, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud.

Super-famille ? 
Conformément à son suffixe, Paleobiology Database, en 2022, indique que ce nom est une super-famille, mais sans préciser d'écrit en référence.

Classification 

En 2018, Longrich, Martill et Andres indiquent que les Pteranodontoidea (au sens de Kellner, 2003) forment, avec les Azhdarchoidea, l'un des deux clades rattachés aux Ornithocheiroidea. Les Pteranodontoidea incluent, outre les Ornithocheiromorpha, le clade des Pteranodontia (au sens d'Unwin, 2003), une inversion de hiérarchie par rapport à la proposition antérieure de B. Andres, J. Clark et X. Xu en 2014.

L'analyse phylogénétique de Longrich, Martill et Andres en 2018 abouti au cladogramme suivant, avec le genre Piksi en groupe frère des Pteranodontoidea :

Voir aussi 
 Pterodactyloidea
 Eupterodactyloidea
 Ornithocheiroidea

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Pterodactyloidea
Ptérosaure du Crétacé supérieur
Ptérosaure du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 1996